Die Mannschafts-Europameisterschaften der Herren und Damen 2019 im Squash ( 2019 European Team Squash Championships) fanden vom 1. bis 4. Mai 2019 in Birmingham im Vereinigten Königreich, und vom 3. bis 6. April 2019 in Lissabon, Portugal, statt. Insgesamt traten 37 Mannschaften bei den Herren und 28 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 47. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 42. Austragung. Die in Division 3 eingeteilten Mannschaften spielten ihr Turnier bereits Anfang April in Lissabon, während die Divisionen 1 und 2 ab Anfang Mai in Birmingham ihre Spiele bestritten.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften spielten gemäß ihrer Platzierung bei der vorangegangenen Europameisterschaft in drei unterschiedlichen Divisionen. In der Division 1 traten bei Herren und Damen jeweils die acht besten Mannschaften an und spielten um den Europameistertitel. Zunächst wurden die Mannschaften auf zwei Gruppen aufgeteilt und trugen ihre Partien im Round-Robin-Modus aus. Die beiden besten Mannschaften zogen ins Halbfinale ein, die übrigen mussten in die Abstiegsrelegation. In der zweitklassigen Division 2 traten bei den Herren insgesamt zwölf Mannschaften in vier Gruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten trafen in einer K.-o.-Runde aufeinander und ermittelten die zwei Aufsteiger in Division 1. Die beiden schwächsten Mannschaften der Division 1 stiegen im Gegenzug ab, bei den Damen galt der Auf- und Abstiegsmodus äquivalent. Die Division 2 der Damen bestand in diesem Jahr aus acht Mannschaften, die ebenfalls zunächst in einer Gruppenphase die Gruppensieger ermittelten. In der Division 3 traten bei den Herren insgesamt 17 Mannschaften in drei Vierergruppen und einer Fünfergruppe an. Die Gruppenersten und -zweiten spielten wiederum in einem K.-o.-System weiter. Bei den Damen traten zwölf Mannschaften in vier Dreiergruppen an. Auch hier spielten die Gruppenersten und -zweiten in einem K.-o.-System weiter. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens sechs Spielern bzw. Spielerinnen, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bei den Damen bzw. vier bei den Herren bestritten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spielerinnen bzw. Spieler.

Herren

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Hauptrunde

Plätze 5 bis 8

Relegation

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Hauptrunde 

Das Finale zwischen Österreich und Polen endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (130:124) zugunsten von Polen.

Plätze 5 bis 8

Trostrunde

Plätze 9 bis 12 

Die Begegnung zwischen Litauen und Liechtenstein im Spiel um Platz 11 endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (126:112) zugunsten von Litauen.

Plätze 13 bis 17

Spiel um Platz 16

Damen

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Hauptrunde

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 12

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Divisionen 1 und 2
 Ergebnisse der Division 3
 Berichterstattung zur Division 3 auf thesquashsite.com (englisch)

2019
Squashturnier 2019
Squashturnier in Birmingham
Sportveranstaltung in Lissabon
Squashturnier in Portugal